Акишин — русская фамилия и топоним. Женский вариант: Акишина.

Фамилия 
 Акишин, Алексей Макарович (род.1949) — советский и российский спортсмен, заслуженный работник физической культуры РФ. 
 Акишин, Анатолий Иванович (род. 1926) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 Акишин, Андрей Анатольевич (1964—2016) — советский и российский гандболист, чемпион СССР (1990) в составе астраханского «Динамо».
 Акишин, Валерий Алексеевич (род. 1954) — советский и российский артист цирка.
 Акишин, Дмитрий Игоревич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Акишин, Иосиф Николаевич (1917—1989) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Акишин, Николай Андреевич (1915—1964) — Герой Советского Союза.
 Акишин, Пётр Алексеевич (1918—2000) — российский учёный-химик, специалист в области строения молекул и термодинамики высокомолекулярных процессов, профессор.

 Акишина, Екатерина Михайловна (род. 1973) — российский педагог, член-корреспондент РАО.

Топоним 
 Акишин — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.